Шашки — многозначное слово:

 Шашки — игра для двух игроков на многоклеточной (чаще всего 64-клеточной или 100-клеточной) доске.
 Шашки — узор из квадратов. Разновидность узора: шашечки — традиционная во многих странах символика для обозначения транспорта, оказывающего услуги такси.

Топоним

Белоруссия 
 Шашки — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Шашки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Шашки — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Шашки — агрогородок в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Шашки — деревня в Мантуровском районе Костромской области. 
 Шашки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шашки — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Печатные издания 
 «Шашки» — журнал, издававшийся П. Н. Бодянским в Киеве в 1897—1901 годах.
 «Шашки» — ежегодник, издававшийся в Москве в 1957 и 1958 годах.
 «Шашки» — журнал, издававшийся в Риге в 1959—1992 годах.

См. также 
 Шашка
 «Шашечница» — журнал, издававшийся в Москве в 1891 году; впоследствии переименован в «Шахматное обозрение».
 «Шашечный листок» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1903 году.
 «Шашечные досуги» — журнал, издававшийся в Ревеле в 1911 году.
 «Шахматно-шашечный листок» — издание, выпускавшееся в Москве в 1927—1931 годах.
 «Шашист Среднего Поволжья» — журнал, издавался в Самаре в 1930 году.
 «Шашки в массы» — журнал, издававшийся в Москве в 1931—1932 годах.
 «Шашки России» — журнал, издававшийся в Москве в 1990-е годы.
 «Шашечный мир» — журнал, издававшийся в Якутске в 1997—2002 годах.

 Шахматы